Braumüller ist der Familienname folgender Personen:
 Ellen Braumüller (1910–1991), deutsche Leichtathletin

 Heinrich Wilhelm Braumüller (1844–1913), preußischer Generalleutnant
 Hermann Braumüller (1886–1977), österreichischer Historiograf
 Inge Braumüller, Geburtsname von Inge Machts (1909–1999), deutsche Leichtathletin
 Josef Braumüller, deutscher Fußballspieler
 Maximilian von Braumüller (1845–1925), preußischer Generalleutnant
 Peter Braumüller (* 1959), österreichischer Versicherungsmathematiker und Jurist
 Wilhelm von Braumüller (1807–1884), deutsch-österreichischer Buchhändler und Verleger

Braumüller ist der Name folgender Unternehmen:
 Verlag Braumüller, österreichischer Schulbuch- und Wissenschaftsverlag

Siehe auch:
 Braunmüller